Moonlight Sonata – nome inglese per la Sonata per pianoforte n. 14 di Beethoven, detta anche Sonata al chiaro di luna
 Ardente fiamma (Moonlight Sonata) – film del 1937 diretto da Lothar Mendes
Moonlight Sonata – EP dei The Human Abstract